Bee Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bee Knoll (Shasta County, Kalifornien)
 Bee Knoll (Sonoma County, Kalifornien)